«Опа́сные свя́зи» () — кинофильм британского режиссёра Стивена Фрирза, снятый для Голливуда. Экранизация пьесы Кристофера Хэмптона, написанной по мотивам одноимённого романа Шодерло де Лакло (1782). Фильм вышел на киноэкраны в 1988 году, почти в одно время с другой экранизацией того же романа. Лента была восторженно встречена кинокритиками и сделала «звёздами» молодых актёров Киану Ривза и Уму Турман.

Сюжет 
Сценарист очень тщательно следовал сюжету пьесы Кристофера Хэмптона, однако сама пьеса имеет ряд принципиальных сюжетных отличий от романа Шодерло де Лакло.

Галантный XVIII век. Два интригана — маркиза де Мертей и виконт де Вальмон плетут сети, чтобы совратить юную Сесиль Воланж, невесту их врага. Параллельно Вальмон влюбляется в мадам де Турвель и с помощью хитрых манёвров пытается завоевать её. Несмотря на то, что Турвель отвечает ему взаимностью, маркиза де Мертей расстраивает их связь и натравливает шевалье Дансени на Вальмона. Последний погибает на дуэли. Маркиза подвергается остракизму высшего общества, когда её роль в трагедии вскрывается.

В ролях 
 Гленн Клоуз — Маркиза де Мертей
 Джон Малкович — Виконт де Вальмон
 Мишель Пфайффер — Мадам де Турвель
 Свуси Кёрц — Мадам де Воланж
 Ума Турман — Сесиль де Воланж
 Киану Ривз — Шевалье Дансени
 Милдред Нэтвик — Мадам де Розмонд
 Питер Капальди — Азолан

Награды и номинации

Награды 
 1989 — 3 премии «Оскар»: лучшие декорации (Стюарт Крэйг, Джерард Джеймс), костюмы (Джеймс Эчисон) и адаптированный сценарий (Кристофер Хэмптон).
 1990 — 2 премии BAFTA: лучшая женская роль второго плана (Мишель Пфайффер) и адаптированный сценарий (Кристофер Хэмптон).
 1990 — премия «Бодил» за лучший неевропейский фильм.
 1990 — премия «Сезар» за лучший зарубежный фильм.
 1989 — премия Жозефа Плато за лучший зарубежный фильм.

Номинации 
 1989 — 4 номинации на премию «Оскар»: лучшая женская роль (Гленн Клоуз), женская роль второго плана (Мишель Пфайффер), музыка (Джордж Фентон) и лучший фильм (Норма Хейман, Хэнк Мунджан).
 1990 — 8 номинаций на премию BAFTA: лучшая режиссура (Стивен Фрирз), женская роль (Гленн Клоуз), операторская работа (Филипп Руссело), музыка (Джордж Фентон), костюмы (Джеймс Эчисон), работа художника (Стюарт Крэйг), монтаж (Мик Одсли) и грим (Жан-Люк Руссье).

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XVIII веке
Экранизации произведений Пьера Шодерло де Лакло
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы Великобритании 1988 года
Эротические фильмы США
Эротические фильмы 1980-х годов
Эротические фильмы Великобритании